Das Jennings Bet World Seniors Darts Masters 2022 war die erste Austragung des von Modus Darts und Snooker Legends ausgetragenen Senioren-Dartturniers. Es ist Teil der World Seniors Darts Tour 2021/22 und wurde vom 27. bis zum 29. Mai 2022 im Lakeside Country Club in Frimley Green, dem ehemaligen Austragungsort der BDO World Darts Championship, ausgetragen.

Gewonnen hat das Turnier der kanadische Qualifikant David Cameron, nachdem er sich im Finale mit 6:3 in Sätzen gegen Phil Taylor durchsetzen konnte.

Modus 
Das Turnier wurde im K.-o.-System und in sets ausgetragen. Um ein set zu gewinnen, musste ein Spieler zwei legs für sich entscheiden. In den ersten drei Runden wurde dabei im Modus Best of 7 sets gespielt. Die Halbfinale wurden im Modus Best of 9 sets gespielt. Das Finale wurde im Modus Best of 11 sets ausgetragen.

Teilnehmer 
Am World Seniors Darts Matchplay nahmen 20 Spieler teil. 16 davon erhielten eine Wildcard. Außerdem qualifizierte sich der höchstplatzierte noch nicht qualifizierte Spieler in der World Seniors Darts Order of Merit. Zwei weitere qualifizierten sich über zwei Qualifier, welche am 9. und 10. April 2022 ausgetragen wurden. Der letzte Platz wurde über ein Voting auf den Kanälen in den Sozialen Netzwerken der WSDT bestimmt. Das angegebene Alter entspricht dem Alter des Spielers zum Turnierbeginn in Jahren.
Wildcards
  Robert Thornton (54)
  Phil Taylor (61)
  Martin Adams (65)
  Kevin Painter (54)
  Terry Jenkins (58)
  Trina Gulliver (52)
  Lisa Ashton (51)
  Deta Hedman (62)
  Bob Anderson (74)
  John Lowe (76)
  John Part (55)
  Keith Deller (62)
  Les Wallace (60)
  Colin Monk (54)
  Roland Scholten (57)
  Tony O’Shea (60)

Qualifier
  David Cameron (52)
  Wayne Jones (57)

WSDT Order of Merit
  Richie Howson (56)

Voting
  Paul Lim (68)

Gewählt werden konnte zwischen Lim, Peter Manley, Peter Evison, Chris Mason, Larry Butler, Co Stompé und John Walton bis zum 22. Februar 2022.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich laut der WSDT Money List wiefolgt:

Spielplan 
Alle Spiele wurden auf einer Bühne ausgetragen. Pro Tag (mit Ausnahme vom Freitag) wurde dabei in einer Mittags- und einer Abendsession gespielt. Die genauen Startzeiten einer Partie waren abhängig vom Verlauf der vorherigen Partie.

Ergebnisse

Übertragung 
International wurde das Turnier in einem kostenpflichtigen Livestream der Live-on-Demand-Plattform 247 TV übertragen. Im Vereinigten Königreich zeigte BT Sport das Turnier. Im deutschsprachigen Raum wurde es von SPORT1 übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Website der World Seniors Darts Tour
 Bericht auf DartConnect

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Frimley Green